

Astronautica 
 Genesis – missione NASA del programma Discovery

Aziende 
 Genesis – azienda statunitense del settore Hi-fi
 Genesis Publications – casa editrice britannica
 Genesis – casa automobilistica coreana, brand di lusso della Hyundai

Cinema 
 Genesis – documentario del 2004
 Genesis – film del 2018 diretto da Freddie Hutton-Mills e Bart Ruspoli

Editoria 
 Genesis – rivista erotica

Fumetti 
 Genesis – altro nome del personaggio Apocalisse

Letteratura 
 Genesis – romanzo di Alex Troma
 Genesis – romanzo di Andy McDermott

Musica 
 Genesis – gruppo musicale britannico
 Genesis – album dei Elvin Jones del 1971
 Genesis – album dei Genesis del 1983
 Genesis – album dei Talisman del 1993
 Genesis – album di Busta Rhymes del 2001
 Genesis – album delle S.H.E del 2002
 Genesis – album dei Rotting Christ del 2002
 Genesis – album dei Joy Williams del 2005
 Genesis – album dei Job for a Cowboy del 2007
 Genesi[s] – album degli Woe, Is Me del 2012
 Genesis – singolo di Grimes del 2010
 Genesis – singolo di Devin Townsend del 2019
 Genesis – singolo dei Deftones del 2020

Religione 
 Γένεσις (Genesis) – nome greco del Libro della Genesi, primo libro della Torah del Tanakh ebraico e della Bibbia cristiana

Televisione 
 Genesis – serie televisiva
 Genesis – edizione del 2006 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2007 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2009 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2010 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2011 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2012 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2013 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2014 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2017 dell'evento in pay-per-view di wrestling
 Genesis – edizione del 2018 dell'evento in pay-per-view di wrestling

Videogiochi 
 SEGA Genesis – il nome statunitense del SEGA Mega Drive

Wrestling 
 Genesis – evento organizzato della Impact Wrestling

Pagine correlate 
Genesi (disambigua)